

Patronymes
 Maison de Preuilly, maison noble de Touraine.
 François-Nicolas Preuilly (1715-1772), maire de Tours.

Toponymes
 Preuilly, commune française située dans le département du Cher.
 Preuilly-sur-Claise, commune française située dans le département d'Indre-et-Loire.
 Preuilly-la-Ville, commune française située dans le département de l'Indre.
 Abbaye de Preuilly, ancienne abbaye cistercienne, située dans le département de Seine-et-Marne.
 Le refuge de Preuilly, un édifice situé à Provins.
 Preuilly, un hameau de la commune d'Auxerre.

Homonymie de toponyme